

Avec trait d'union

Toponyme 
Province de Québec, Canada:
 Route du Lac Pierre-Paul, Saint-Adelphe (municipalité de paroisse), Mékinac, Mauricie, coordonnées=  46° 44' 00"  72° 26' 00"
 Route du Lac Pierre-Paul, Saint-Tite (ville), Mékinac, Mauricie, coordonnées= 46° 44' 00"  72° 34' 00"
 Lac Pierre-Paul, Saint-Tite (Ville), Mékinac, Mauricie, coordonnées= 46° 44' 35"  72° 30' 46"
 Lac Pierre-Paul, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, coordonnées= 49° 22' 35"  69° 01' 38"
 Lac Pierre-Paul, Saint-Nérée-de-Bellechasse (municipalité), Bellechasse, Chaudière-Appalaches, coordonnées= 46° 41' 11"  70° 41' 42"

Prénom 
 Pierre-Paul Grassé (1895-1985), zoologiste français auteur de plus de .
 Pierre-Paul Riquet (1609-1680), baron de Bonrepos, est un ingénieur et entrepreneur français qui a conçu et réalisé le canal du Midi dans le sud de la France entre la Garonne et la Méditerranée.

Sans trait d'union

Prénom 
 Pierre Paul Rubens (1577-1640), ou Peter Paul Rubens en néerlandais, et Pietro Paolo Rubens à partir de 1608, est un peintre baroque flamand qui a vécu aux Pays-Bas.

Nom complet 
 Pierre Paul (-1615) est un écrivain provençal de langue d'oc.
 Pierre Paul (1887-1971) est un archiviste français.

Notes et références